Горный дух ():

 «Горный дух, или Судьба и верность», P. 13 (1813) — опера Франца Данци.
 «Горный дух», WoO 54 (1824) — опера Луи Шпора.
 Духи гор и кладов — тип фольклорных существ и персонажей художественных произведений.